Око розуму — 16-й епізод п'ятого сезону серіалу «Цілком таємно».
 Око розуму — 24-й епізод четвертого сезону телесеріалу «Зоряний шлях: Наступне покоління».
 Mind's Eye — дебютний студійний альбом 1986 року американського гітариста Вінні Мура.